Der Begriff Vorgang bezeichnet allgemein einen Prozess, ein Geschehen oder eine zeitliche Folge von Ereignissen
 in Naturwissenschaft und Technik
 Physikalischer Vorgang
 Exponentieller Vorgang, bei dem sich eine Größe exponentiell ändert
 Stationärer Vorgang, ein Vorgang in Physik, Chemie und Technik, der trotz eines Durchsatzes ruhend erscheint (oder periodisch schwingt)
 in der Arbeitsanalyse und -synthese
 Arbeitsvorgang: die Verrichtung oder Ablauffolge zwecks Aufgabenerfüllung an einem Arbeitsobjekt
 Verwaltungsvorgang: entsprechend
Außerdem bezeichnet der Begriff Vorgang einen Ablauf sowie zusammengehörige Schriftstücke

Vorgang ist der Familienname von
 Paul Vorgang (1860–1927), deutscher Maler

Siehe auch:
 Prozedur
 Verfahren